Čchü jsou čínská příjmení 
 
 
 

Známí nositelé příjmení Čchü:

 Čchü Čchiou-paj (1899–1935) – čínský publicista a komunistický politik
 Čchü Jou (1341–1427) – čínský spisovatel-povídkář z období přechodu Jüan-Ming 
 Čchü Jüan ( asi 340 – 278 př. n. l.)) – čínský básník období Válčících států
 Čchü Jün-sia (* 1972) –  čínská atletka, běžkyně

Čínská příjmení